Adlai – męskie imię pochodzenia hebrajskiego. Jego znaczenie to „Bóg jest sprawiedliwy” lub „Bóg jest ozdobą”.

Osoby noszące imię Adlai:
 Adlai Ewing Stevenson (1835-1914) – amerykański polityk
 Adlai Ewing Stevenson II (1900-1965) – amerykański polityk i dyplomata

Męskie imiona semickie
Żeńskie imiona semickie